Existuje více sakrálních staveb v různých obcích, městysech a městech České republiky a dalších zemích, pojmenovaných Kaple svatého Ducha:
 Kaple svatého Ducha (Hrádek na Vlárské dráze): je kaple ve vesnici Hrádek na Vlárské dráze, která je částí města Slavičín, okres Zlín, Zlínský kraj.
 Kaple svatého Ducha (Hrazany): je kaple v obci Hrazany, okres Písek, Jihočeský kraj.
 Kaple svatého Ducha (Liběchov): též kaple svatého Ducha a Božího Hrobu (místně rovněž Horní kostel či Kostelíček) je raně barokní sakrální stavba a poutní místo (součást  křížové cesty (Liběchov), která stojí na vrchu nad městem Liběchov, okres Mělník, Středočeský kraj.
 Kaple svatého Ducha (Milokošť): je kaple ve městě Veselí nad Moravou (část města Milokošť), okres Hodonín, Jihomoravský kraj.
 Kaple svatého Ducha (Moravský Lačnov): stála v Moravském Lačnově (dnes Lačnov, část obce Svitavy), okres Svitavy, Pardubický kraj; zbourána byla v roce 1971.
 Kaple svatého Ducha (Pasohlávky): je kaple v obci Pasohlávky, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj.
 Kaple svatého Ducha (Podolí): je kaple v obci Podolí, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj.
 Kaple svatého Ducha (Pulčín): je kaple ve vesnici Pulčín, která je částí obce Francova Lhota, okres Vsetín, Zlínský kraj.
 Kaple svatého Ducha (Rajnochovice): je kaple u obce Rajnochovice, okres Kroměříž, Zlínský kraj.
 Kaple svatého Ducha (Schirgiswalde): (německy Friedhofskapelle zum Heiligen Geist) je římskokatolická hřbitovní kaple v Schirgiswalde (část města Schirgiswalde-Kirschau), zemský okres Budyšín, spolková země Sasko, Německo.
 Kaple svatého Ducha (Vlachovo Březí): je kaple v obci Vlachovo Březí, okres Prachatice, Jihočeský kraj, která je součást Křížové cesty ve Vlachově Březí.
 Kaple svatého Ducha (Vepříkov): je kaple v obci Vepříkov, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina.
 Kaple svatého Ducha (Zubří): je kaple v osadě (samotě) Boňkov, které je součást města Zubří, okres Vsetín, Zlínský kraj.
 Kaple svatého Ducha (Županovice): je kaple v obci Županovice, okres Příbram; téměř na břehu vodní nádrže Slapy.

Rozcestníky - místopisné jméno